Die 3. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 7. bis 13. November 1965 in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen. Insgesamt traten acht Mannschaften zunächst in einer Vorrunde in zwei Gruppen gegeneinander an. Anschließend folgten die Platzierungsspiele. Vor 5000 Zuschauern  gewann Ungarn den Titel durch einen 5:3-Sieg gegen Jugoslawien und wurde zum ersten Mal Weltmeister.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die acht Teilnehmer in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften gegeneinander an.

Platzierungsspiele um die Plätze 1–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks

Einzelnachweise 

1965
Weltmeisterschaft Frauen
Weltmeisterschaft Frauen 1965